Die NHL-Saison 1983/84 war die 67. Spielzeit in der National Hockey League. 21 Teams spielten jeweils 80 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die Edmonton Oilers nach einem 4:1-Erfolg in der Finalserie gegen die New York Islanders. Nach 41 Jahren wurde nun wieder in der regulären Saison die Overtime eingeführt. Von den 140 Spielen, die unentschieden endeten, wurden 54 in den 5 Minuten Sudden Death Overtime entschieden. Als dritter Torwart schaffte es der erst 18-jährige Tom Barrasso, in seiner ersten Saison die Calder Memorial Trophy und die Vezina Trophy zu gewinnen. In Edmonton dominierte weiterhin Wayne Gretzky die Liga. Aber der Erfolg lag nicht nur an ihm. Mit Paul Coffey war der beste Offensiv-Verteidiger seit Bobby Orr bei den Oilers. Aber auch Jari Kurri, Mark Messier und Glenn Anderson waren maßgeblich daran beteiligt, dass man die Islanders nach vier Titeln in Folge vom Thron stoßen konnte.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Wales Conference

Campbell Conference

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte

Stanley-Cup-Playoffs

NHL-Auszeichnungen

Siehe auch 
 NHL Entry Draft 1983

Weblinks 
 
 NHL 1983/84 bei hockeydb.com

Eishockeysaison 1983/84
1983/84